Andreas Johansson puede referirse a:
 Andreas Johansson (1978-), futbolista sueco nacido en 1978.
 Andreas Johansson (1982-), futbolista sueco nacido en 1982.